Marcin Matkowski e Aisam-ul-Haq Qureshi erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti ai quarti di finale da Raven Klaasen e Michael Venus.

Oliver Marach e Mate Pavić hann vinto il titolo sconfiggendo in finale Maks Mirny e Philipp Oswald con il punteggio di 6–4, 5–7, [10–7].

Teste di serie 

  Oliver Marach /  Mate Pavić (campioni)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (semifinali)

 Santiago González /  Julio Peralta (semifinali)
 Pablo Cuevas /  Horacio Zeballos (quarti di finale, ritirati)

Wildcard 

  Leander Paes /  Purav Raja (primo turno)

 Jack Sock /  Jackson Withrow (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ASB Classic 2018